Cuticularia är ett släkte av svampar. Cuticularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cuticularia